Wimbledon 1877 – gra pojedyncza mężczyzn – wielkoszlemowy turniej tenisowy, rozegrany w dniach 9–19 lipca na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie. Turniej wygrał Spencer Gore, pokonując w finale Williama Marshalla.

Faza finałowa

Faza początkowa

1. połówka

2. połówka

Bibliografia 
 wimbledon.com

Wimbledon – gra pojedyncza mężczyzn
Wimbledon 1877